Ма́рко Рамшта́йн (; 22 ноября 1978, Базель, Швейцария) — швейцарский кёрлингист, запасной в составе команды Швейцарии на Олимпийских играх 2002.

Достижения 
 Зимние Олимпийские игры: бронза (2002).
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (2004, 2010, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года